Roy Emerson era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Arthur Ashe.

Rod Laver ha battuto in finale Ken Rosewall 4–6, 6–0, 6–0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Rod Laver (campione)
  Arthur Ashe (semifinale)
  Tom Okker (terzo turno)
  Ken Rosewall (finale)
  Clark Graebner (quarti di finale)
  John Newcombe (terzo turno)
  Pancho Gonzales (quarti di finale)
  Dennis Ralston (secondo turno)

 Tony Roche (quarto turno)
 Cliff Drysdale (terzo turno)
 Butch Buchholz (quarto turno) 
 Andrés Gimeno (quarti di finale)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Fred Stolle (semifinale) 
 Nikola Pilić (quarto turno) 
 Charles Pasarell (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Pacific Southwest Championships 1968
Tornei di tennis maschili nel 1968